Jaume Nomen Torres, född 23 juni 1960,  är en spansk astronom. Nomen är känd för att ha upptäckt många asteroider.

Asteroider upptäckta av Jaume Nomen

Externa länkar
 Asteroider upptäckta av Jaume Nomen

Spanska astronomer
Födda 1960
Levande personer
Män